Triathlon na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 rozgrywany będzie w dniach 26-31 lipca w parku na wybrzeżu Odaiby.

Konkurencje 
Kobiety
 indywidualnie

Mężczyźni
 indywidualnie

Mieszane
 sztafeta mieszana

Kwalifikacje 
 Zasady kwalifikacji
 Japonia jako gospodarz ma zapewnioną automatyczną kwalifikację w obu konkurencjach
 Do zawodów zakwalifikowani zostaną również 26 zawodników z rankingu indywidualnego po jednym zawodniku na każdy kontynent poza pierwszą 26 z dnia 15 czerwca 2021
 14 zawodników zakwalifikuje się poprzez ranking sztafetowy z dnia 12 marca 2020
 6 zawodników dostanie kwalifikację poprzez kwalifikacje olimpijskie
 Dwa miejsca to "dzikie karty", czyli dodatkowe zaproszenia

Medaliści

Tabela medalowa

Przypisy 

Triathlon na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020